Апертура 2005 () — первая половина 76-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar
 Апертура 2005 на сайте compaq.terra.com.ar
 Чемпионат Аргентины 2005/06 на rsssf.com

2005
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2005 году